Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2019 var det 26. VM i håndbold for mænd arrangeret af IHF. Slutrunden afvikledes i Danmark og Tyskland fra den 10. til den 27. januar 2019.

Ved slutrunden deltog 24 hold, der blev fordelt på fire indledende puljer, hvor to puljer blev spillet i Tyskland og to i Danmark. Fra hver pulje kvalificerede de tre bedste videre og blev fordelt på to mellemrundepuljer. De to bedste herfra kvalificerede sig til semifinalerne, hvorfra vinderne spillede finalen.  var regerende verdensmestre og nåede sammen med de to værtslande,  og  samt  til semifinalerne. Finalen stod mellem de to skandinaviske lande, og slutresultatet blev en sikker sejr til  med 31-22 over . Danmark, der vandt samtlige ti kampe, holdet spillede, blev dermed verdensmestre for første gang nogensinde efter tre tidligere finalenederlag, mens Norge for andet VM i træk vandt sølvmedalje. Frankrig sejrede i bronzekampen mod Tyskland. Turneringens topscorer blev danske Mikkel Hansen med 72 mål, og han blev samtidig udpeget som bedste spiller i turneringen.

Som verdensmestre blev Danmark samtidig sikret deltagelse ved OL 2020 i Japan.

Slutrunde

Værtslande 

Pr. 25. oktober 2013 havde nedenstående lande vist interesse for at afholde mesterskabet. Oprindeligt havde Danmark og Tyskland hver især vist interesse for at være værter, men i oktober 2013 indgik de en aftale om at ansøge om et delt værtsskab. 

  og 
 
  og 

Værtsnationen blev udpeget 28. oktober 2013, hvor Danmark og Tyskland blev udpeget som værter.

Spillesteder 

Kampene bliver spillet i seks forskellige arenaer - to i Danmark og fire i Tyskland. Begge lande er vært for to grupper i den indledende runde og en mellemrundegruppe. Semifinalerne spilles i Tyskland, mens bronzekampen og finalen afvikles i Danmark.

Danmark 

Jyske Bank Boxen i Herning bliver vært for 14 af de 15 kampe i Danmarks indledende gruppe, herunder fire af Danmarks fem kampe, alle ni kampe i den danske mellemrundegruppe, placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen samt bronzekampen og finalen. Danmarks første kamp bliver spillet i Royal Arena i København, som også bliver vært for alle 15 kampe i Sverige eller Norges indledende gruppe. Derudover skal President's Cup-kampene om placeringerne 17-24 spilles i Royal Arena.

Tyskland 

Mercedes-Benz Arena i Berlin lægger gulv til kampene i Tysklands indledende gruppe, mens den anden indledende gruppe i Tyskland afvikles i Olympiahalle i München, hvor Frankrig eller Kroatien vil holde til. Mellemrundekampene i Tyskland spilles i Lanxess Arena i Köln, hvor også President's Cup-kampene om 13.- til 16.-pladsen løber af stablen. De to semifinaler er placeret i Barclaycard Arena i Hamborg.

Kvalifikation

Lodtrækning 
Lodtrækningen fandt sted 25. juni 2018 i København, Danmark.

Seeding

Dommere
Dommerparrene blev valgt den 25. oktober 2018.

Gruppespillet 
Holdene var fordelt i følgende grupper.

Alle tider er lokale tider (UTC+1).

Gruppe A 
Kampene i Gruppe A blev spillet i Mercedes-Benz Arena i Berlin.

Gruppe B 
Kampene i gruppe B blev spillet i Olympiahalle i München.

Gruppe C 
Kampene i gruppe C blev spillet i Jyske Bank Boxen i Herning, bortset fra Danmarks første kamp mod Chile, der blev spillet i Royal Arena i København.

Gruppe D 
Kampene i gruppe D blev spillet i Royal Arena i København.

Mellemrunde

Gruppe I

Kampene i gruppe 1 blev spillet i Köln.

Gruppe II
Kampene i gruppe 2 blev spillet i Herning.

Presidents Cup

21. – 24. pladserne 
Kampene om 21. til 24. pladserne blev spillet i Royal Arena, København.

21. – 24. plads semifinaler

23. plads

21. plads

17.- 20. pladserne 
Kampene om 17. til 20. pladserne blev spillet i Royal Arena, København.

17. – 20. plads semifinaler

19. plads

17. plads

13.- 16. pladserne 
Kampene om 13. til 16. pladserne blev spillet i Lanxess Arena, Köln.

13.- 16. plads semifinaler

15. plads

13. plads

Slutspil

Semifinaler

7. plads

5. plads

Bronzekamp

Finale

Rangering

All star
All-star og MVP blev annonceret 27. januar 2019.:

Statistik
Senest opdateret 27. januar 2019.

Topscorere

 Topscorere rapport: IHF 27. januar 2019

Bedste målmænd

Bedste målmænd rapport: IHF 27. januar 2019

Fair Play liste

Fair Play rapport: 27. januar 2019

Scoringseffektivitet

 Scorere rapport: IHF 27. januar 2019

Referencer

Eksterne henvisninger 
 GER/DEN Handball '19  

Håndbold i 2019
2019 (mænd)
Håndbold i Danmark
Håndbold i Tyskland